Pamela Tajonar, mexikanische Fußballspielerin
 Tajonar (Aranguren), Ort in Navarra